Ли Юн Хён (26 апреля 1979 года — 18 ноября 2005 года) — младшая дочь южнокорейского миллиардера Ли Гон Хи. Покончила с собой, повесившись в собственной квартире, расположенной в Астор Палас (Ист Вилэдж, Манхэттэн). Ли была выпускницей сеульского университета Ewha Woman’s University по специальности французская литература.

Первоначально причина её смерти в североамериканских и южнокорейских СМИ была указана как автоавария. Однако спустя некоторое время журналистам «Кореа Таймс» удалось пролить свет на истинные подробности случившегося. Выяснилось, что Ли повесилась на электропроводе, привязанном к ручке двери.

На момент смерти её личное состояние оценивалось в 157 млн. долларов. Она была одной из богатейших женщин Южной Кореи и, в отличие от остальных членов своей семьи, стремившихся не «светиться» на публике, вела открытый, «тусовочный» образ жизни. С 2003 года существовал её официальный сайт, на который регулярно выкладывались подробности светской жизни Ли. Однако, находясь в США, она могла неделями не выходить из своей квартиры, как сообщил швейцар Астор Палас.

Её родители не присутствовали на похоронах.

См. также 
 Самоубийства в Южной Корее
 Самоубийства в Японии

Примечания 

Повесившиеся
Самоубийства в Республике Корея
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы культуры, образования и человеческого развития (Нью-Йоркский университет)
Женщины-самоубийцы